Bièvres kan syfta på:

 Bièvres, Aisne, fransk kommun i departementet Aisne
 Bièvres, Ardennes, fransk kommun i departementet Ardennes
 Bièvres, Essonne, fransk kommun i departementet Essonne